Василий Николаевич Бестужев-Рюмин ( — ) — генерал от артиллерии, начальник Императорского Тульского оружейного завода (1876—1889), инспектор оружейных и патронных заводов (1889—1909).

Биография 
Из нижегородской ветви Бестужевых. Младший брат историка К. Н. Бестужева-Рюмина, племянник казнённого декабриста М. П. Бестужева-Рюмина. Общее образование получил на дому, некоторое время учился в Нижегородском дворянском институте, затем в Михайловском артиллерийском училище.

В 1855 году получил боевое крещение в кампании 1855 года — принял участие в защите Свеаборга при бомбардировании его англо-французским флотом. В 1867 году перевёлся в гвардейскую артиллерию и был назначен офицером для особых поручений при штабе генерал-фельдцейхмейстера.

Далее, в процессе службы, состоял в следующих должностях:
 Состоял в штабе Его Императорского Высочества Генерал-Фельдцейхмейстера (1859—1863).
 Служил в Главном артиллерийском управлении (1863—1870) и учился в Михайловской артиллерийской академии
 Помощник начальника Императорского Тульского оружейного завода (1870—1876).
 Начальник Императорского Тульского оружейного завода (1876—1889).
 Инспектор оружейных и патронных заводов (1889—1909).

Находясь на должностях помощника начальника и начальника Императорского Тульского оружейного завода, внёс большой личный вклад в обеспечение обороноспособности России. Создаваемая в 1870 году Тульская оружейная школа, как можно скорее должна была начать выпускать для русской императорской армии собственные кадры оружейных мастеров. И, несомненно, В. Н. Бестужев-Рюмин внёс свой посильный вклад в её быстрейшее становление и дальнейшее развитие.

Занимался общественной деятельностью в Туле. Был действительным членом Тульского губернского статистического комитета. Состоял в местных благотворительных организациях. Исполнял обязанности товарища председателя общества «Милосердие», заведующего Николо-Зарецким участком Тульского благотворительного общества «Милосердие» для призрения бедных в 1875 г., почетный член этого общества.

Продолжительное время находился на должности Генерал-инспектора оружейных и патронных заводов. Способствовал переоснащению их передовым оборудованием. Контролировал ход концентрации всего технологического процесса производства оружия непосредственно на заводах, а не в мелких мануфактурах, коих в России было много, и работники этих мануфактур изготавливали детали оружия на дому.

Когда 19 марта 1891 года комиссионно решался вопрос о принятии на вооружение нового типа винтовки, большинство (14 человек против 10-ти) проголосовали за винтовку Нагана. Бестужев-Рюмин однако добился того, что на вооружение была принята винтовка Мосина. Как указывал Бестужев в своём отзыве, «винтовка Мосина проще и дешевле в изготовлении, и производство её можно наладить гораздо быстрее».

Журнал «Оружейный сборник» под совместной редакцией В. Н. Бестужева-Рюмина и В. Л. Чебышёва, выходивший четыре раза в год на протяжении нескольких десятилетий подряд, стал настольной книгой для многих поколений оружейников. В нём очень просто и доходчиво излагались вопросы истории оружейного дела в России и мире, сообщались сведения о новых разработках и образцах оружия, чертежи винтовок и пистолетов и многое другое.

В 1909 году В. Н. Бестужев был уволен со службы с производством в чин генерала от артиллерии.

Василий Николаевич Бестужев-Рюмин умер 12 февраля 1910 года. От брака с Марией Филипповной Левдик,  уроженкой Черниговской губернии, оставил четверых детей.

 В службу вступил 7 августа 1851 г.
 Прапорщик 11 июня 1855 г.
 Подпоручик 22 июня 1856 г.
 Поручик 23 июня 1857 г.
 Подпоручик гвардейский 23 июня 1857 г.
 Поручик 3 апреля 1860 г.
 Штабс-капитан 30 августа 1865 г.
 Капитан 16 апреля 1867 г.
 Полковник 29 ноября 1868 г.
 Генерал-майор 27 марта 1877 г.
 Генерал-лейтенант 29 марта 1889 г.
 Генерал от артиллерии 23 апреля 1909 г. (при выходе в отставку).

Российской империи
 Орден Святого Станислава 3 степени, 1862 г.
 Орден Святой Анны 3 степени, 1864 г.
 Досрочное присвоение чина полковника, 1868 г.
 Орден Святого Станислава 2 степени с Императорской короной, 1871 г.
 Орден Святой Анны 2 степени, 1873 г.
 Орден Святого Владимира 4 степени, 1874 г.
 Досрочное присвоение чина генерал-майора, 1877 г.
 Орден Святого Владимира 3 степени, 1878 г.
 Орден Святого Станислава 1 степени, 1881 г.
 Орден Святой Анны 1 степени, 1883 г.
 Орден Святого Владимира 2 степени, 1886 г.
 Досрочное присвоение чина генерал-лейтенанта, 1889 г.
 Орден Белого орла, 1892 г.
 Особое Монаршее благоволение, 1897 г.
 Вместо аренды из Госуд. казнач. по 1500 р. на 6 лет, 1897 г.
 Продолжение на 4 года в прежнем размере, 1903 г.
 Знак отличия беспорочной службы за XL лет , 1898.
 Орден Святого Александра Невского, 1901 г.
 Высочайшая благодарность, 1905 г.
Иностранных государств
 Командор Ордена Короны (Италия), 1877 г.
 Орден Святого Александра 2 степени (Болгария), 1884 г.
 Орден Двойного Дракона 2 ст. 2 кл. (Китай), 1897 г.
 Большой офицерский крест Ордена Леопольда I (Бельгия), 1898 г.

Примечания

Литература 
 Пятидесятилетие нижегородского дворянского института
 
 Государственный архив Тульской области. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод». Опись № 1, дело № 9698 «Полные послужные списки офицеров Императорского Тульского оружейного завода по 1 января 1871 года».
 Списки генералам по старшинству. 1878—1910 гг.
 Списки полковникам по старшинству. 1868—1877 гг.
 Памятная книжка Тульской губернии. 1870—1889 гг.

Генералы от артиллерии (Российская империя)
Василий Николаевич
Начальники Тульского оружейного завода